Ognjanow ist der Name von

 Marijan Ognjanow (* 1988), bulgarischer Fußballspieler

 Ljubomir Ognjanow-Risor (1910–1987), bulgarischer Germanist